Список самых высоких зданий Сальвадора — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Сальвадора с высотой от 50 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено.

Предложенные и в процессе постройки 
В списке перечислены предложенные и строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 30 метров.

См. также 
 Список самых высоких зданий Сан-Сальвадор
 Список самых высоких зданий Южной Америки

Ссылки 
 
 
 El Salvador - The Skyscraper Center

 
Сальвадора
Сальвадор
Здания